Hoogewerff-Fonds

Personen
Godefridus Johannes Hoogewerff, (Amersfoort, 20 juni 1884 - Florence, 25 maart 1963), een Nederlands kunsthistoricus
Sebastiaan Hoogewerff (Rotterdam, 20 augustus 1847 - Wassenaar, 8 januari 1934), een Nederlandse scheikundige
Wim Hoogewerff, (Semarang, 29 april 1921 - Waalsdorpervlakte, 8 maart 1945), een Engelandvaarder